Amerikai Egyesült Államok
Maddox (Maryland)
Maddox (Tennessee)